Abolin ist der Familienname von:
 Robert Iwanowitsch Abolin (1886–1939), lettischer bzw. sowjetischer Botaniker
 Abolin (Abt), Abt von Stablo-Malmedy

Sonstiges:
 Abolin Rock, Felsvorsprung im Königin-Maud-Land, Antarktika